Apfelbaum steht für:

 eine Obstbaumart, siehe Kulturapfel
 Apfelbaum (Gummersbach), Ortsteil der Stadtgemeinde Gummersbach in Nordrhein-Westfalen 
 Apfelbaum (Solingen), Ortslage in der Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 ein stillgelegtes Bergwerk bei Brachbach in Rheinland-Pfalz, siehe Apfelbaumer Zug

einzelner Baum:
 Wildapfel im Fort Hahneberg, Berlin
 Apfelbaum Schafsnase, Dresden

Apfelbaum ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Apfelbaum (* 1977), Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin
 Birgit Apfelbaum (* 1958), deutsche Kommunikations- und Sozialwissenschaftlerin
 Peter Apfelbaum (* 1960), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Apfelbaum-Glasflügler
 Apfelbäumchen
 Appelbaum
 Applebaum